Benninghoven steht für:

 Benninghoven, deutscher Hersteller von Baumaschinen

Benninghoven ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Benninghoven (1932–2017), deutscher Physiker
 Erich Benninghoven (1873–1965), Pressefotograf, frühes 20. Jh. 
 Friedrich Benninghoven (1925–2014), deutscher Historiker
 Ursula Benninghoven (1952–2010), deutsche Archivarin und Autorin